Le terme Harton peut se référer à:
Harton (Yorkshire du Nord), un village et une paroisse civile de North Yorkshire, Angleterre.
, un hameau de la paroisse de Eaton-under-Heywood, Shropshire, Angleterre.
, un village de la ville de South Shields, Tyne and Wear, Angleterre.
, le nom officiel de la ville de Hartland, située dans le Devon, Angleterre.
Rivière Harton, un affluent du littoral sud-est de l'estuaire du Saint-Laurent, coulant dans les municipalités de Saint-Mathieu-de-Rioux, Sainte-Françoise et Trois-Pistoles, dans la MRC Les Basques, dans le Bas-Saint-Laurent, au Québec, au Canada.

Voir aussi 
 Hatton